Vrijmetselarij in Groningen (stad)
Vrijmetselarij in Groningen (provincie)